Grzegorz Zieliński herbu Świnka (ur. w 1535; zm. w 1599) – wojewoda  i kasztelan płocki, starosta zakroczymski w 1576 roku, starosta mławski, dworzanin królewski i sędzia ziemski płocki w 1562/1563 roku.

Poseł na sejm piotrkowski 1562/1563 roku i 1569 roku, sejm koronacyjny 1574 roku, sejm koronacyjny 1576 roku z województwa płockiego. Sędzia deputat kapturowy województwa płockiego w 1572 roku. Poseł województwa płockiego na sejm koronacyjny 1576 roku.

Urząd kasztelana płockiego pełnił w latach 1576–1582. Następnie został wojewodą płockim 1582 roku.

Podpisał pacta conventa Zygmunta III Wazy w 1587 roku. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 "Encyklopedia ogólna wiedzy ludzkiej Sobieszczańskiego" (tom 12, str. 406).
 "Herbarz Polski ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza w Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela" (wyd. 1839–1845, Zielińscy herbu Świnka.
 Gustaw Zieliński, Jan Zieliński, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, część II. Od najdawniejszych czasów do roku 1600, Toruń 1880, s. 97–110.

Dworzanie Zygmunta II Augusta
Elektorzy Zygmunta III Wazy
Kasztelanowie płoccy
Posłowie na sejm piotrkowski 1562/1563
Posłowie na sejm lubelski 1569
Posłowie na sejm koronacyjny 1574
Posłowie na sejm koronacyjny 1576
Posłowie na Sejm I Rzeczypospolitej (województwo płockie)
Senatorowie świeccy I Rzeczypospolitej
Senatorowie za panowania Stefana Batorego
Senatorowie za panowania Zygmunta III Wazy
Sędziowie kapturowi (1572)
Sędziowie kapturowi (województwo płockie)
Sędziowie ziemscy płoccy
Starostowie mławscy
Starostowie zakroczymscy
 Sygnatariusze paktów konwentów Zygmunta III Wazy
Sygnatariusze traktatu bytomsko-będzińskiego 1589
Wojewodowie płoccy (I Rzeczpospolita)
Urodzeni w 1535
Grzegorz
Zmarli w 1599